Cinque unità della Royal Navy sono state battezzate HMS Erebus, da Erebo, figura della mitologia greca.

 La prima HMS Erebus venne varata nel 1807 e venduta nel 1819.
 La seconda HMS Erebus, varata nel 1826, prese parte assieme alla nave gemella Terror, alla spedizione di James Clark Ross in Antartide dal 1839 al 1843. Le due navi furono convertite alla propulsione ad elica nel 1844.
 La terza HMS Erebus fu una batteria galleggiante varata nel 1856 e venduta nel 1884.
 La quarta HMS Erebus – nome con cui venne ribattezzata nel 1904 la Invincible varata nel 1869.
 La quinta HMS Erebus fu un monitore della classe omonima, varata nel 1916. Prese parte ad entrambi i conflitti mondiali e venne demolita nel 1947.

Erebus